Сепулькро-Иларио () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 39,95 км². Население — 204 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки